Giuseppe Di Mare – canottiere italiano
 Giuseppe Di Mare – musicista italiano